Beatrice Cenci ist:
 Beatrice Cenci (1577–1599), römische Patrizierin, wegen Anstiftung zum Mord an ihrem Vater hingerichtet
 Beatrice Cenci (1909), italienischer Stummfilm von Mario Caserini (1909)
 Beatrice Cenci, deutscher Titel Vater, ich klage dich an!, italienischer Stummfilm von Baldassarre Negroni (1926)
 Beatrice Cenci, deutscher Titel Mordsache Cenci, italienischer Spielfilm von Guido Brignone (1941)
 Beatrice Cenci, deutscher Titel Ein zarter Hals für den Henker, italienischer Spielfilm von Riccardo Freda (1956)
 Beatrice Cenci, deutscher Titel Die Nackte und der Kardinal, italienischer Spielfilm von Lucio Fulci (1969)
 Beatrice Cenci (Oper), Oper in drei Akten von Berthold Goldschmidt (1951)